Fernando Henrique Cardoso — presidente do Brasil entre 1995 e 2003;
 Fernando Henrique dos Anjos — futebolista brasileiro que atua como goleiro;
 Fernando Henrique Mariano — futebolista brasileiro que atuava como volante;
 Fernando Henrique Marques Videira — político português.

Desambiguações de antropônimos